Il Gruppo I della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il primo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2014. I quattro vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:

  
 
 
 

 
 
 
 

Formula: 12 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Al primo turno partecipano solo sei squadre, mentre Croazia, Austria, Israele e Svezia sono ammesse direttamente al secondo turno grazie al miglior ranking, a cui accedono anche le vincenti degli incontri del primo turno. Le quattro squadre vincitrici negli incontri del secondo turno sono ammesse agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le altre sette invece disputano dei turni eliminatori paralleli per evitare gli ultimi due posti che significano retrocessione al Gruppo II della zona Euro-Africana.

Tabellone

Primo turno

Russia vs. Polonia

Slovenia vs. Portogallo

Ucraina vs. Romania

Slovacchia vs. Lettonia

Secondo turno

Polonia vs. Croazia

Slovenia vs. Israele

Svezia vs. Ucraina

Slovacchia vs. Austria

Primo turno Play-Off

Romania vs. Svezia

Lettonia vs. Austria

Secondo turno Play-Off

Russia vs. Portogallo

Voci correlate
Coppa Davis 2014 Zona Euro-Africana Gruppo II
Coppa Davis 2014 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2014 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa I